Бела Виста има више значења:
 Бела Виста (Калифорнија)
 Бела Виста (Арканзас)
 Бела Виста (Мозамбик)